También Vallehermoso es el nombre de las siguientes localidades:

Vallehermoso, municipio canario de isla de La Gomera de provincia Santa Cruz de Tenerife (Comunidad Autónoma de España); 
Vallehermoso (Negros Oriental), municipio filipino de Negros Oriental; 
Sacyr Vallehermoso, empresa española dedicada a la construcción, gestión de infraestructuras y al sector inmobiliario; 
Vallehermoso, localidad perteneciente a la entidad local menor  de Gijano en el municipio burgalés de Valle de Mena; o
Vallehermoso, barrio de Madrid.